Budov zvaných jako Kolovratský palác (též Kolowratský palác) je více:

Praha
 Kolowratský palác – barokní palác na Ovocném trhu na Starém Městě (čp. 579), sídlí v něm Divadlo Kolowrat
 Kolovratský palác (Praha, Nerudova) – barokní palác na Malé Straně (čp. 214), sídlo Italského velvyslanectví
 Kolovratský palác (Praha, Valdštejnská) – barokní palác na Malé Straně (čp. 154), sídlí v něm Senát Parlamentu České republiky
Kolowratský palác (Praha, Sněmovní) – barokní palác na Malé Straně (čp. 177)
 Nový Kolowratský palác – novorenesanční budova na Novém Městě v ulici Na Příkopě (čp. 1047)
Sasko-lauenburský palác – dvojice barokně přestavěných budov na Hradčanském náměstí na Hradčanech (čp. 62 a 63), z nichž čp. 63 je nazývaná též Kolovratský palác 
 Lichtenštejnský palác (Kampa) – zvaný též Kolovratský palác na Kampě na Malé Straně (čp. 506)
 Hrzánský palác – někdejší Kolovratský palác v Loretánské ulici na Hradčanech (čp. 176)

Kolovratové